Comitatul Ramsey (Ramsey County) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Ramsey County, Minnesota, reședința capitalei statului, Saint Paul
Ramsey County, North Dakota